Globiš lahko je:

 Globiš (Gogate), umetni jezik, ki ga je ustvaril Madhukar Gogate, povezan s standardno angleščino, vendar neodvisen od nje
 Globiš (Nerrière), podmnožica standardnih angleških besed, ki jih je sestavil Jean-Paul Nerrière
 Svetovna angleščina, koncept angleškega jezika kot svetovno komunikacijsko sredstvo

Umetni jeziki